Níkos (en grec ) est un prénom grec. C’est l’abréviation de Nikólaos (, signifiant « la victoire du peuple ») qui a donné Nicolas en français.

Personnalités 
 Níkos Aliágas : journaliste et animateur de télévision
 Níkos Kaklamanákis : champion olympique de planche à voile  grec
 Níkos Papatákis : réalisateur, producteur et scénariste
 Níkos Kazantzákis : écrivain grec
 Níkos Gális : joueur de basket-ball grec
 Níkos Ikonómou : joueur de basket-ball grec

Divers 
 Nikos (Nikos the Impaler) : film d’horreur indépendant réalisé par Andreas Schnaas en 2003.

Prénom grec